Ива Нова — российская женская этно-экстрим группа, экспериментально сочетающая в себе славянские мотивы и панковский напор, танцевальные техно-ритмы и авангардные шумовые эффекты.

Ива Нова — частый гость российских и зарубежных фестивалей, телевизионных и радио проектов, музыкальных площадок.

История 
Группа образовалась летом 2002 года в Санкт-Петербурге в результате раскола группы «Бабслэй», основанной ранее барабанщицей Екатериной Федоровой. Вместе с ней в первом составе «Ива Новы» играли Инна Лишенкевич (гитара), Вера Огарёва (вокал), Елена Станкевич (Новикова) (бас) и Елена Жорник (баян).

Первое публичное выступление группы успешно состоялась 7 сентября 2002 года в питерском клубе «Молоко».

Осенью 2011 «Ива Нова» играла вместе с американским певцом и аккордеонистом Джейсоном Уэбли ().

В июне 2012 года Инна Лишенкевич покидает коллектив из-за творческих разногласий. На её место группа решает никого не брать и квинтет становится квартетом без гитары, что радикально меняет и освежает звучание группы. В этом составе записывается следующий альбом "Крутила пила". После записи альбома, в сентябре 2014 года, в связи с переездом за границу, коллектив покидает Елена Новикова. Её место занимает Галина Киселёва и в таком виде состав окончательно стабилизируется.

Критика 
Артемий Троицкий: «Пять участниц ИВА НОВЫ играют неформатный рок. Отчасти панк, отчасти „русская народная-блатная-хороводная“, отчасти блюз, танго и страдания. Только они не вскрывают глубинные пласты девичьего подсознания, а играют интересную и заводную музыку. Мало кто из наших парней на это способен».

Британский журнал fRoots про группу «Ива Нова»:

«Они за гранью, прорываясь за музыкальные барьеры — фолк, панк-рок, рок-н-ролл, арт-рок — с энергией и талантом, которые помогли бы Джону Бонэму заработать деньги и могли бы заставить Джимми Пейджа практиковаться в тяжелых гитарных риффах»

Состав

Текущий состав 
 Екатерина Фёдорова — ударные (с основания)
 Анастасия Постникова — вокал, варган, синтезатор, перкуссия (с января 2005 года)
 Наталия Потапенко — аккордеон, бэк-вокал (с мая 2008 года)
 Галина Киселёва — лидирующая бас-гитара (с сентября 2014 года)

Бывшие участницы 
 Вера Огарёва — вокал, мелодии, тексты
 Елена «Леша» Жорник — баян
 Эльнара Шафигуллина — аккордеон
 Екатерина Григорьева — бас
 Ксения Васильева — бас
 Инна «Инка» Лишенкевич — гитара, вокал
 Наталия Назарова — бас
 Елена Новикова — бас

Временная шкала

Дискография

Альбомы 
 Ива Нова (CD, 2003, Форпост/Союз)
 Чемодан (CD, 2006, Геометрия)
 К себе нежно (CD, 2010, Геометрия)
Крутила пила (CD, 2014, Геометрия / LP, 2015, Bomba-Piter)
Уба Хоба (CD, 2018, Геометрия / MC, 2018, Заплатка / LP, 2019, Bomba-Piter)

Концерты 
 Live (CD-R, 2002, самиздат)
 Живая! (DVD, 2005, Manchester Files)
 неОбыкновенный концерт в ДОМе (DVD, 2009, Геометрия)
 220V. Live from Wackelstein Festival (CD, 2013, Геометрия)
 We go to China (MC, 2020, Заплатка)
 БелосНежный концерт (CD+DVD, 2021, Геометрия)

Синглы 
 …после зимы [3 песни из альбома «К себе нежно» + 1 клип] (CD, 2009, Sketis Music)
Little case [5 песен из альбома «Чемодан» + 1 концертная] (CD, 2006, Геометрия)

Видеография 
У группы есть анимационные клипы на песни «Город», «Финское танго», «Сон колхозника», «Ведьма», «Птица» (режиссёр Е.Лазеров).

Клип «Alien`s Lullaby» на песню «Колыбельная „Блюз“» (А. Медведев, 2009).

Клип на песню «Яга», премьеру которого так долго ждали поклонники творчества ИВА НОВЫ и сами девушки, которым во время съемок видео пришлось гореть, тонуть, летать на метлах, колдовать и даже встречать утро в спальных мешках на Дворцовой площади (режиссёр клипа — актер и режиссер инженерного театра «АХЕ» — Павел О. Семченко).

Фестивали 
Группа принимала и принимает участие в фестивалях:

 «EthnoAmbient» (Хорватия)
 «Copenhagen World Music Festival» (Дания, сентябрь 2017)
 «Les Nuits Européennes — Strasbourg» (Франция)
 «Faces» etnofest (Финляндия)
 «Festival du Gibloux» (Швейцария)
 «Festival Frauen_Stimmen Burgruine»
 «Folk’n’Fusion Festival»
 «Fusion» (Германия)
 «Hildesheim» (Германия)
 «Open Air in Mainz» (Германия)
 «Pohoda Festival» (Словакия)
 «Progress Festival Vooruit», Гент (Бельгия)
 «Rdece Zore», Любляна (Словения)
 «Reichenstein» (Австрия)
 «Street Festival in Linz» (Австрия)
 «Rock-Line», Пермь (2014)
 «Беломор-Буги», Архангельск (2013)
 «Белый Шум», Карелия
 «Воздух», Петрозаводск (2008)
 «Дикая Мята», Москва
 «Квир-фестиваль», Санкт-Петербург
 «Магер Фест», Санкт-Петербург,
 «Наши в городе», Санкт-Петербург
 «Окна открой!», Санкт-Петербург
 «Рок-Этно-Стан», Екатеринбург
 «Пустые холмы», Россия (2008)
 «ФолкРокФорум», Москва
 «Этно-механика», Санкт-Петербург

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт ИВА НОВА
 Катя Фёдорова («FIGS», «Ива Нова»): "Расширяйте музыкальный кругозор и творите!"С (интервью журналу «Контрабанда», 13 января 2012 года)
В студии Владимира Матецкого (радио Маяк, 2019 год)

Музыкальные коллективы России
Рок-группы России
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2002 году
Фолк-группы России
Гёрл-группы России
Евровидение (система)
Музыкальные коллективы Санкт-Петербурга